Gornje Sitno je naselje na južnim padinama Mosora, a administrativno pripada Gradu Splitu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 392 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Luke

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Splita